Pekel A (rivier)
Pekel A (waterschap)
eventueel ook: Pekela